

Niemcy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Trassenheide

Polska 
 Wrzosowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Kamień Pomorski 
 Wrzosowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Dygowo

Zobacz też 
 Wrzosów
 Wrzosówka